Distichopathes är ett släkte av koralldjur. Distichopathes ingår i familjen Aphanipathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Distichopathes